Palau de la Música puede referirse a dos edificios españoles:

 Palacio de la Música Catalana, en Barcelona.
 Palau de la Música de Valencia, en Valencia.